Le terme sociétaire peut désigner :
 les membres d'une société coopérative ou d'une mutuelle, par opposition à l'actionnaire ;
 les membres d'une société littéraire ou musicale comme l'Académie Goncourt par exemple ;
 les sociétaires de la Comédie-Française.

Autres
En histoire naturelle, les sociétaires sont des animaux qui vivent en société, en troupe ;
 L'École sociétaire ou Phalanstère est un système éducatif théorisé par Charles Fourier.